Cornwall je lahko:
Cornwall, Ontario
Cornwall Island North West Territories
Cornwall, Prince Edward Island
Cornwall
Cornwall, Connecticut, 
Cornwall, New York
Cornwall on Hudson, New York
Cornwall, Pensilvanija
North Cornwall Township, Pensilvanija
West Cornwall Township, Pensilvanija
Cornwall, Vermont
Cornwall, Virginija
 HMS Cornwall - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice